William Byron peut désigner :
 William Byron (3e baron Byron), (1636-1695), pair britannique et arrière-arrière-grand-père du poète George Gordon Byron
 William Byron (4e baron Byron), (1669-1736), pair britannique et arrière-grand-père du poète George Gordon Byron
 William Byron (5e baron Byron) (1722-1798), pair britannique et grand-père du poète George Gordon Byron
  (1895-1941), membre démocrate du Congrès des États-Unis de 1939 à 1941 du  district du Maryland
 William Byron (NASCAR) (né en 1997), pilote américain en NASCAR
  (né en 1927), prêtre américain de la Compagnie de Jésus
  (1872-1955), arbitre de football américain (umpire) dont le nom complet est William Jeremiah Byron
 William Byron (1876-1961), joueur de rugby à XV irlandais.
 William Byron Rumford (1908-1986), pharmacien et homme politique américain.